Le terme Syn ou SYN peut renvoyer à :

 Addition syn, type d'addition en chimie organique.
 SYN, parti politique grec.
 la mission synthèse, phase d'un contrat de maîtrise d'œuvre selon la loi MOP.
 Syn, déesse du panthéon nordique.